Грегори Фостер (; ) — американский легкоатлет, барьерист, трёхкратный чемпион мира (1983, 1987, 1991), серебряный призёр Олимпийских игр (1984) в беге на 110 метров с барьерами.

В дополнение к международным титулам, Фостер был трижды чемпионом студенческих чемпионатов США (1978, 1980—110 м с/б; 1979—200 м), четырёхкратными чемпионом США (1981, 1983, 1986, 1987—100 м с/б), шестикратным чемпионом США в залах (1983, 1984, 1985 — 60 ярдов с/б; 1987, 1988 — 55 м с/б; 1991 — 60 м с/б).

В 1985 году установил мировой рекорд в беге на 50 м с барьерами в залах (6,35 с), а затем повторил его в 1987 году. В 1987 году установил мировой рекорд в беге на 60 м с барьерами в залах (7,36 с). Его личный рекорд в беге на 110 м с барьерами (13,03 с) установлен в 1981 году на соревнованиях «Мировой класс в Цюрихе» в забеге, где Ренальдо Нехемиа первым в мире преодолел на этой дистанции 13-секундный барьер. В период с 1977 по 1994 год Фостер 16 раз из 18 был в десятке лучших атлетов мира на дистанции 110 м с барьерами, в том числе 5 раз (1978, 1982, 1983, 1984 и 1987) — лучшим в сезоне.

Допинг 
В 1990 году Фостер был дисквалифицирован на 6 месяцев из-за положительного допинг-теста на псевдоэфедрин, эфедрин и фенилпропаноламин.

Результаты 
Лучшие результаты по годам и место в мировом списке

{| class="wikitable"
! Год ||1977||1978||1979||1980||1981||1982||1983||1984||1985||1986||1987||1988||1989||1990||1991||1992||1993||1994
|- bgcolor=#ddddff
| 110 м с/б||13,57||13,22||13,28||13,27||13,03||13,22||13,11||13,15||13,24||13,25||13,17||13,39||13,19||13,15||13,06||13,32||13,27||13,26
|- align=center
|align=left| Место||8||1||3||2||2||1||1||1||2||2||1||12||3||2||2||9||11||9
|- bgcolor=#ddddff
| 200 м|| || ||20,20|| || || || || || || || || || || || || || ||
|- align=center
|align=left| Место|| || ||4|| || || || || || || || || || || || || || ||
|}Все результаты лучше 13,25 и победы на крупных соревнованиях на дистанции 110 метров с барьерами'''

Другие статьи 
 Случаи выявления допинга в лёгкой атлетике
 Бег на 110 метров с барьерами

Примечания

Ссылки 
 
 

Бегуны с барьерами США
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил